Dennis Johnsen ist der Name folgender Personen:

* Dennis Johnsen (E-Sportler) (* 1996), dänischer League-of-Legends-Spieler
 Dennis Johnsen (Fußballspieler) (* 1998), norwegischer Fußballspieler